Рудец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рудец — деревня в Заходовском сельсовете Речицкого района Гомельской области
 Рудец Большой — деревня в Городецком сельсовете Кобринского района Брестской области
 Рудец Малый — деревня в Городецком сельсовете Кобринского района Брестской области